Plancius is:

 een Romeinse nomen gentilicium, zie gens Plancia. Leden zijn:
 Gnaius Plancius (publicanus) (1e eeuw v. Chr.), diende onder Licinius Crassus in Hispania
 Gnaius Plancius (quaestor in 58 v.Chr.), ondersteunde de verbannen Marcus Tullius Cicero
 Marcus Plancius Varus (1e eeuw), Romeins senator, proconsul van de provincia Pontus et Bithynia, belangrijk burger van Perge
 Gaius Plancus Varus (2e eeuw), Romeins senator, waarschijnlijk consul suffectus onder Hadrianus, belangrijk burger van Perge
 Petrus Plancius (1552–1622), Nederlands theoloog, astronoom en cartograaf
 (10648) Plancius, een asteroïde
 SS Plancius, een naar Petrus Plancius vernoemde pakketboot van de Nederlandse rederij Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)
 MS Plancius, een in 1976 gebouwd passagiersexpeditieschip voor 114 passagiers, 89 meter lang, 14,5 meter breed, 5 meter diepgang, thuishaven Vlissingen
 Planciusbuurt
 Planciusspoorbrug
 Planciusstraat
 Gebouw Plancius